Blauwvoorhoofdlancetkolibrie
 Groenvoorhoofdlancetkolibrie